Пере́да () — испанская фамилия. Известные носители:
 Переда, Антонио (1611—1678) — испанский художник.
 Переда, Висенте (род. 1941) — мексиканский футболист, нападающий.
 Переда, Николас (род. 1982) — мексиканский режиссёр.
 Переда, Хесус Мария (1938—2011) — испанский футболист.
 Переда, Хосе (род. 1973) — перуанский футболист.
 Переда, Хосе Мария де (1833 −1906) — испанский писатель.
 Переда Асбун, Хуан (1931—2012) — боливийский политический и военный деятель.